Billy Bates peut faire référence à :
  (1855–1900), joueur de cricket anglais ;
  (né en 1963), joueur de baseball américain ;
  (né en 1956), joueur de basket-ball américain.